

События 
 Дагоберт I послал армию в Испанию на помощь Сисенаду.
 Умер король вестготов Свинтила.
 Между 631 и 639 (либо 612—615) — Взятие Салоны аварами и славянами.
 Реформа мусульманского календаря: мусульманский год стал чисто лунным (и на 11 суток короче солнечного).
 Битва под Вогастисбургом.
 Само разбил франков, вторгнувшихся в земли западных славян.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 631 году
 Император Тэмму — 40-й император Японии.
 Мухаммад ибн Абу Бакр — сын Праведного халифа Абу Бакра ас-Сиддика и Асмы бинт Умайс.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 631 году
 Абдуллах ибн Убайй — один из лидеров мединского племени бану хазрадж.
 Азармедохт — царица цариц (банбишнан банбишн) Ирана.
 Кюлюг-Сибир хан — каган Западно-тюркского каганата.
 Ормизд VI — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Пероз II — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Райхана бинт Зейд — одна из жён пророка Мухаммада.
 20 октября — Соннатий, епископ Реймса.
 Толис-хан Шибоби — хан восточного аймака тюркского каганата.
 Хосров IV (шах Ирана).
 Хосров V — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Эногат — святой епископ .

См. также

Примечания